Твин Лејкс има више значења:
 Твин Лејкс (Ајова)
 Твин Лејкс (Вашингтон)
 Твин Лејкс (Вирџинија)
 Твин Лејкс (Калифорнија)
 Твин Лејкс (округ Адамс, Колорадо)
 Твин Лејкс (округ Лејк, Колорадо)
 Твин Лејкс (округ Маномен, Минесота)
 Твин Лејкс (Нови Мексико)
 Твин Лејкс (Висконсин)
 Твин Лејкс (округ Фриборн, Минесота)